e-life, pubblicato nell'ottobre del 2008, è il secondo album ufficiale in studio del gruppo italiano SHW. Il disco, uscito nei negozi per Incipit Recordings/Alkemist Fanatix Europe, contiene 10 brani in stile BritPop/Rock ed è distribuito nei negozi ed on-line da Andromeda (Italia), Plastic Head (U.K. ed Europa) e Code7 (worldwide).

Tracce 
 TC - 4:02
 A Black Hole In The Room Beside - 4:00
 Nozomi (Planet B) - 4:30
 8 bit Man - 3:37
 Agape - 4:02
 e-life - 3:42
 Doubts - 3:48
 Quiet Desperation - 3:11
 Two Cents Of An Outlier - 3:48
 Old Misty Giants - 4:52